Word, palabra inglesa que literalmente significa palabra, puede referirse a:

 El programa de edición de textos Microsoft Word.
 Palabra (computación)
 «The Word», una canción de The Beatles de 1965.
 The Word, un grupo musical de gospel y blues instrumental formado por Luther Dickinson, Cody Dickinson, John Medeski y Robert Randolph.

Referencias